Lukavice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lukavice (okres Chrudim)
 Lukavice (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Lukavice (okres Šumperk)
 Lukavice (okres Ústí nad Orlicí)
 Dolní Lukavice in het okres Plzeň-jih
 Horní Lukavice in het okres Plzeň-jih